Deep Waters (1920), een film van Maurice Tourneur
Deep Waters (1948), een film van Henry King